Curumaní kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Curumaní (ort), Cesar, 
 Curumaní (kommun), Cesar,